ГКС — абревіатура. 

 Газокомпресорна служба
 Герцогство Курляндії і Семигалії